

Cinema 
 Il navigatore (The Navigator) – film del 1924 diretto da Buster Keaton e Donald Crisp
 Navigator - Un'odissea nel tempo (The Navigator: a Medieval Odyssey) – film del 1988 diretto da Vincent Ward

Letteratura 
 The Navigator – romanzo di Eoin McNamee del 2006
 La stirpe di Salomone (The Navigator) – romanzo di Clive Cussler e Paul Kemprecos del 2007

Musica 
 The Navigator – album di Andrew Cyrille del 1982